

Astronomia 
 1008 La Paz, asteroide della fascia principale
 La Paz, cratere marziano

Geografia 

 La Paz, dipartimento nella provincia di Catamarca
 La Paz, città capoluogo di detto dipartimento
 La Paz, dipartimento nella provincia di Entre Ríos
 La Paz, città capoluogo di detto dipartimento
 La Paz, dipartimento nella provincia di Mendoza
 La Paz, città capoluogo di detto dipartimento
 La Paz, città della provincia di Córdoba

 La Paz – capitale della Bolivia nonché capoluogo dell'omonimo dipartimento

 La Paz, comune nel dipartimento di Santander

 La Paz, municipalità nella provincia di Abra
 La Paz, municipalità nella provincia di Agusan del Sur
 La Paz, municipalità nella provincia di Leyte
 La Paz, municipalità nella provincia di Tarlac

 La Paz, dipartimento
 La Paz, città capoluogo di detto dipartimento

 La Paz, comune nello Stato della Bassa California del Sud
 La Paz, città capoluogo di detto comune
 La Paz, comune nello Stato di Messico
 La Paz, città nello Stato di Chihuahua
 La Paz, città nello Stato di Coahuila
 La Paz, città nello Stato di Michoacán
 La Paz, città nello Stato di Nuevo León
 La Paz, città nello Stato di Oaxaca

 La Paz, distretto del dipartimento di Itapúa

 La Paz, dipartimento

 La Paz, contea dello Stato dell'Arizona
 La Paz, città nello Stato dell'Indiana

 La Paz, città del dipartimento di Canelones
 La Paz (Colonia Piamontesa), località situata nel dipartimento di Colonia